Laag Boskoop kan verwijzen naar:

 Laag Boskoop (plaats)
 Laag Boskoop (polder) en waterschap